Raschau bezeichnet

 die Gemeinde Raschau-Markersbach, Sachsen
 Raschau, ein Ortsteil der Gemeinde Raschau-Markersbach, Sachsen
 Raschau (Böbrach), ein Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Bayern
 Raschau (Gemeinde Kollerschlag), eine Ortschaft der Gemeinde Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Raschau (Oelsnitz), ein Ortsteil der Stadt Oelsnitz/Vogtl., Sachsen
 Raschau (Tarnau), eine Ortschaft der Gemeinde Tarnau, Polen
 den deutschen Namen der Gemeinde Rašov, Tschechien
 Raschau (Adelsgeschlecht), ein erloschenes deutsches Adelsgeschlecht